Чашка-мішалка (кружка-мішалка)  - невелика посудина з якої п'ють чай, каву та інші напої, має пропелер на дні а також моторчик для його розкручення. Як правило живлення моторчика відбувається через батарейки (елементи живлення) формату ААА або АА
. Функція перемішування використовується для перемішування рідини всередині чашки, що надає напою кращих смакових властивостей, забезпечує краще перемішування інгредієнтів напою, наприклад цукру і сливок. У виробі наявна кнопка увімкнення маторчика і кришка для закривання чашки.  Для тривалого використання чашки слід стежити, щоб у відсік з батарейками не потрапляла вода 
. Різниця між чашкою і кружкою мішалкою полягає виключно в об'ємі рідини в середині виробу
. Чашки-мішалки є популярним подарунковим сувеніром в Україні та інших країнах Світу.

Див. також 
 Чашка
 Склянка
 Кухоль

Примітки 

Посуд
Посуд для пиття